Туркеста́н ( — «страна тюрков», , )
 Туркестан — исторический регион Центральной Азии, населённый народами тюркского происхождения. Ранее было распространено также персидское название региона — Туран. Исторически регион состоит из двух основных частей:
 Восточный Туркестан — историческая область, населённая тюркскими народами на западе Китая, официальное название — Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).
 Западный Туркестан — территория современных Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии. Этнокультурные границы региона несколько шире административно-территориальных образований, и включают в себя также север Ирана и Афганистана; см. «Карта Туркестана» в статье Туркестан (регион).
 Южный Туркестан — территория от реки Мургаб до Гиндукуша, которая во второй половине XIX веке составила провинцию Афганского государства.
 Краткое название Туркестанского генерал-губернаторства и существовавшей в его границах в 1918—1925 гг. Туркестанской АССР. То же, что Западный Туркестан.
 Туркестан — аэропорт города Туркестан Туркестанской области.
 Туркестан — город, административный центр Туркестанской области.
 Туркестан — хутор, Надеждинский сельсовет Саракташского района Оренбургской области России.

См. также 
 
 Туркестан Арена